Біли́нська — жіноча форма прізвища Біли́нський.

 Відомі носії 
 Марія Білинська (1864—1937) — українська педагогиня, громадська діячка. Сестра Йосипа Білинського.
 Ростислава Білинська (1890—1968) — українська піаністка, дружина міністра закордонних справ УНР Володимира Темницького.